Magyarország történelme során több különböző család is szerepelt Gyürky néven. Ezek közül a három legjelentősebb:

 csetneki Gyürky család
 gyürki Gyürky család
 nemes és gróf losonci Gyürky család